Sarah Harrison peut désigner :
 Sarah Harrison (actrice) (1990-), actrice britannique ;	 
 Sarah Harrison (1982-), journaliste britannique ; 	  
 Sarah Harrison, romancière et essayiste britannique.